Sperrhake ist der Name folgender Personen und Institutionen:

 Kurt Sperrhake (1909–1991), deutscher Klavier- und Cembalobauer
 Horst Sperrhake (1940–2005), deutscher Klavier- und Cembalobauer
 Musikhaus Kurt Sperrhake, deutsche Klavier- und Cembalobaufirma sowie allgemeines Musikhaus in Passau

Siehe auch:
 Sperrhaken